Varga Ottó (1853–1917) történész
 Varga Ottó (1909–1969) matematikus